Supercupa Europei 1975 s-a jucat pe 9 septembrie 1975 și 6 octombrie 1975 între FC Bayern München din Germania de Vest și Dinamo Kiev din URSS. Dinamo Kiev a câștigat cu 3-0 la general.

Detalii

Prima manșă

A doua manșă

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1974-75
Cupa Cupelor UEFA 1974-75

Referințe
 RSSSF

1975 în fotbal
1975